

Населені пункти та їхні частини

 Дембоґура — село в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дембоґура — село в гміні Добеґнев Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Дембоґура — село в гміні Велень Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Дембоґура — село в гміні Червонак Познанського повіту Великопольського воєводства
 Дембоґура — село в гміні Відухова Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Дембоґура — лісова осада в гміні Вронкі Шамотульського повіту Великопольського воєводства

Примітки